Hurst kan syfta på:

Hurst (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Storbritannien 

 Hurst, Berkshire – en ort i Berkshire, England
 Hurst, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Hurst, Dorset – en ort i Dorset, England
 Hurst, Greater Manchester – en ort i Tameside, Greater Manchester, England
 Hurst, Somerset – en ort i Somerset, England

USA 

 Hurst, Illinois, ort, Williamson County, 
 Hurst, Texas, ort, Tarrant County,

Se även
Hurts